RC4 kan avse:

 Rc4 – ett svenskt ellok
 RC4 (kryptering) – krypteringsstandard som bland annat används i SSL